Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julien Knowle e Jürgen Melzer che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Maks Mirny 4-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie

 Jonas Björkman /  Maks Mirny (finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (semifinali)

 Mahesh Bhupathi /  Martin Damm (primo turno)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 2005